Баршим — арабская фамилия.

Носители фамилии
 Баршим, Мешал (род. 1998) — катарский футбольный вратарь.
 Баршим, Муамер Аисса (род. 1994) — катарский прыгун в высоту.
 Баршим, Мутаз Эсса (род. 1991) — катарский легкоатлет, Олимпийский чемпион 2020 года и трёхкратный чемпион мира по прыжкам в высоту.